Peca ist der Familienname folgender Personen:

 Justin Peca (* 1970), italo-kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Matthew Peca (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler
 Michael Peca (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär

Peca ist die slowenische Bezeichnung der Petzen